Det har funnits flera personer med namnet Fredrik Pettersson, se:

 Fredrik Pettersson (ishockeyspelare), född 1987
 Fredrik Pettersson (politiker), född 1855, landshövding och politiker
 Fredric Pettersson i Tjärsta, politiker
 Fredrik Pettersson (1828–1908), politiker
 Fredric Pettersson (handbollsspelare), handbollsspelare

Se även 
 Fredrik Petersson